Cet article présente les différentes saisons du jeu de figurines Krosmaster et leur contenu.

Dans une saison de Krosmaster se trouve une série de Blindboxs, petites boîtes contenant chacune une figurine avec sa carte. Une saison peut contenir également un plateau de jeu Krosmaster Arena, un Pack Duel (deux figurines avec un terrain miniature), et d'autres packs de personnages.

Les personnages en gras sont ceux qui sont , qui ne peuvent être qu'une seule fois dans une équipe. Les personnages en italique sont interdits en tournois.

Saison 1 (2012-2013)

Ensembles

Figurines 

Récapitulatif
 Armée du Prince Adale : 2
 Boss : 5
 Chevalier : 5
 Confrérie du Tofu : 5
 Crâ : 4
 Ecaflip : 3
 Eniripsa : 3
 Enutrof : 1
 Eliatrope : 1
 Flaqueux : 1
 Iop : 3
 Justicier : 7
 Multiliman : 6
 Osamodas : 2
 Possédé : 1
 Roublard : 3
 Sacrieur : 3
 Sadida : 4
 Sram : 3
 Steamer : 2 (Gaspard Fay n'étant pas indiqué comme un)
 Tourmenteur : 5
 Vilain : 1
 Xélor : 3
 Zobal : 3
 Autres : 2

Saison 2 (2014)

Ensembles

Figurines 

Récapitulatif
 Bandit : 5
 Boss : 9
 Confrérie du Tofu : 5
 Crâ : 1
 Dragon : 3
 Ecaflip : 2
 Eliatrope : 6
 Enutrof : 5
 Féca : 3
 Iop : 5
 Osamodas : 3
 Ouginak : 1
 Pandawa : 4
 Possédé : 1
 Sram : 2
 Steamer : 3
 Terminatot : 3
 Ultime : 1
 Xélor : 4
 Autre : 1

Saison 3 : Collection (2014-2016)

Ensembles

Figurines 

Récapitulatif
 Alchimiste : 1
 Bandit : 1
 Boss : 8
 Boufbowleur : 1
 Bouftou : 1
 Chafer : 4
 Chevalier : 2
 Confrérie du Tofu : 1
 Démon : 1
 Dragœuf : 4
 Dragon : 2
 Ecaflip : 1
 Eliatrope : 1
 Féca : 2
 Iop : 2
 Justicier : 2
 Kanniboul : 5
 Minos : 2
 Ogre :  1
 Ombre : 1
 Osamodas : 1
 Piwate : 4
 Possédé : 2
 Sacrieur : 2
 Sauvage : 7
 Shushu : 1
 Spectre : 1
 Tofu : 1
 Vampire : 1
 Vilain : 1
 Autre : 1

Saison 4 : Outre-Tombe (2016-2017) 

Les premières figurines de la saison 4 sont sorties en  dans une nouvelle version du jeu avec des règles améliorées. 16 autres figurines sont sorties, sous le nom dOutre-Tombe, représentants des moines, des rats et des squelettes.

Ensembles

Figurines 

Récapitulatif
 Bandit : 1
 Bonta : 12
 Boufbowleur : 2
 Brakamar : 2
 Chafer : 6
 Confrérie du Tofu : 1
 Contrôlé : 5
 Ecaflip : 3
 Eliatrope : 1
 Enutrof : 1
 Flaqueux : 1
 Huppermage : 3
 Iop : 1
 Moine : 4
 Ninja : 1
 Osamodas : 1
 Ouassingue : 1
 Ouginak : 1
 Rat : 1
 Roublard : 1
 Spectre : 1
 Vampire : 1
  : 1
 Vilain : 1
 Zobal : 3
 Autre : 1

Saison 5 :  (2017) 

La saison cinq, , est sortie en .

Ensembles

Figurines 

 Récapitulatif
 Boufbowl : 10
 Bwork : 3
 Cochon : 1
 Confrérie du Tofu : 1
 Dragon : 2
 Empereur : 1
 Forgemage : 1
 Gelée : 5
 Iop : 2
 Ouginak : 5
 Roi : 4
 Pandawa : 2
 Sacrieur : 2
 Sadida : 2
 Xélor : 1

Saison 6 : La Fratrie des oubliés (2018) 

La saison six, La Fratrie des oubliés, propose des figurines dérivées de la saison 3 de la série télévisée d'animation Wakfu. Elle sort en .

Figurines 

Récupitulatif
 Confrérie du Tofu : 3
 Crâ : 1
 Enutrof : 4
 Iop : 1
 Osamodas : 2
 Phorzerker : 3
 Sram : 4

Saison 7 : Gloomy Grove (2019)

Ensembles

Figurines

Notes et références 

Krosmaster